Ма́врина ― женская форма русской фамилии Маврин. Известные носительницы: Маврина, Татьяна Алексеевна (1902—1996) — русская советская художница, лауреат Государственной премии СССР.
 Маврина, Юлия Сергеевна (род. 1984) — российская актриса.